«Металлург» — российский футбольный клуб из Москвы.

История 
Клуб основан в 1923 году при Астаховском клубе спорта на базе команды Рогожско-Симоновского клуба спорта (созданного в 1921 году). Первоначально клуб назывался «Астаховский клуб спорта» (АКС). В 1925 году команда передана Районному клубу имени Астахова при заводе «Серп и Молот» и переименована в «Районный клуб имени Астахова» (РКимА), названный в честь 19-летнего рабочего завода «Гужон» (впоследствии «Серп и молот»), большевика Иллариона Тихоновича Астахова. В Февральскую революцию 1917 года в России, он был убит полицейским приставом 28 февраля на Яузском мосту во время демонстрации рабочих Рогожско-Симоновского района. В 1923 году АКС принял участие в первенстве Москвы. В 1925, 1926, 1928, 1929, 1930 (осень) годах команда принимала участие в 1 группе первенства Москвы. С 1931 года клуб передан коллективу физкультуры завода «Серп и Молот», переименован в «Серп и Молот» и также принимает участие в первенстве Москвы. Чемпион Москвы 1932 (осень) и 1933 (осень) годов. Дебютант чемпионата СССР по футболу 1936 (весна) года в Группе «Б». На высшем уровне в чемпионате СССР играл в 1937—1940 годах. Высшее достижение — третье место в 1938 году.

В 1926—1930 годах за клуб выступал Борис Аркадьев, в 1933—1934 — Валентин Гранаткин, в 1934—1937 — Григорий Федотов, в 1936—1937 — Фёдор Селин, в 1938—1939 — Сергей Капелькин, в 1939—1940 — Константин Бесков, а в 1964 — Борис Разинский.

В первенстве России команда играет в любительских соревнованиях, МРО Центр (Москва). Высшее достижение — седьмое место в 2000 году.

В 2005 году на базе клуба была создана команда «Маккаби».

В 2009 году команда была возрождена и стала выступать в любительской лиге.

По итогам сезона-2010 ФК «Серп и Молот» пробился в Группу А МРО Центр (Москва), но уже в конце 2011 года снялся с соревнований.

В 2017 г. был заявлен в Группу «А» зоны «Москва» III дивизиона под названием «Металлург», однако согласно постановлению Бюро Президиума МФФ от 22 мая 2017 г. был отстранён от участия в соревновании.

История названий 
 1923—1924 — АКС (Астаховский клуб спорта)
 1925—1930 — РКимА (Рабочий клуб имени Астахова)
 1931—1936, 1963—1969, 1999, 2003—2005, 2009—2011 — «Серп и Молот»
 1937—1962, с 2017 — «Металлург»
 2000 — «Серп и Молот-СНС»
 2001—2002 — '«Серп и Молот-Тюсом»

 Достижения 
 Бронзовый призёр Чемпионата СССР (1): 1938
 Победитель первой лиги СССР (1): 1936 (осень)
 Вице-чемпион Москвы (1): 2010
 Чемпион Москвы (1): 1933 (осень)

 Участие в чемпионате СССР 

 Старшие тренеры 
 Блинков, Константин Георгиевич — 1936, по июль
 Аркадьев, Борис Андреевич — август 1936—1939
 Путилин, Гавриил Григорьевич — 1940
 Балаба, Григорий Фёдорович — 1948—1949
 Жарков, Георгий Иванович — 1963
 Костылев, Алексей Николаевич — 1964, по сентябрь
 Алякринский, Владимир Борисович — 1965

 Литература 
 Адоньев Б. «Чемпионаты СССР 1936—1991». Справочник. Часть 1 (1936—1946). Москва. Типография МГТУ им. Н. Э. Баумана. 1993 год. 32 стр.
 Адоньев Б. «Чемпионаты СССР 1936—1991». Справочник. Часть 2 (1947—1951). Москва. Типография МГТУ им. Н. Э. Баумана. 1993 год. 40 стр.

 Казаков Е. Н. История чемпионатов СССР по футболу. 1-й том (1936—1969 годы). — По лицензии Ridero: «Издательские решения», 2019. — С. 710 — 19, 21-22, 36, 43-44, 69-70 , 72, 78-79, 187, 199, 208, 417—418, 447, 479—480, 557, 596, 651—652 с. — ISBN 978-5-0050-7970-1. — ISBN 978-5-0050-7971-8.

 Казаков Е. Н. История чемпионатов СССР по футболу. 2-й том (1970—1991 годы). — По лицензии Ridero: «Издательские решения», 2019. — С. 624—501, 511, 529 с. — ISBN 978-5-0050-7971-8.

 Казаков Е. Н. История чемпионатов СССР по футболу. 3-й том (таблицы). — По лицензии Ridero: «Издательские решения», 2019. — С. 392 — 11 с.. — ISBN 978-5-0050-7971-8.
 «Чемпионаты СССР 1936—1938». Составитель Колос В. Уфа. 1993 год. 96 стр. — 36, 53 стр.
 «Чемпионаты СССР 1939». Составитель Колос В. Уфа. 1993 год. 57 стр.
 «Чемпионаты СССР 1940—1941». Составитель Колос В. Уфа. 44 стр.
 «Футбол в СССР. 1936—1991 годы. Официальные матчи команд мастеров. Том 1. 1936—1964 годы». Автор-составитель Ю.Кошель. Москва. Предприятие «Техносоюз». Издательство «Луч-1». 1993 год. 271 стр. — 24, 94, 115, 117, 122, 129 и 133 стр. — ISBN 5-900612-02-3
 «Футбол в СССР. 1936—1991 годы. Официальные матчи команд мастеров. Том 2. 1965—1977 годы». Автор-составитель Ю.Кошель. Москва. Предприятие «Техносоюз». Издательство «Луч-1». 1994 год. 269 стр. — ISBN 5-900612-07-4
 Савин А. В.'' «Москва футбольная». Люди. События. Факты: Справочник. Москва. Издательство «Терра-Спорт». 2000 год. 560 стр. — ISBN 5-93127-035-3

Примечания

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts
 Матчи клуба в базе Wildstat
 Сайт стадиона «Металлург»

Футбольные клубы России
Футбольные клубы Москвы
ФК «Серп и Молот»